Příjmení Kubr nese více různých osobností:

 František Kubr (1905–1958) – český divadelník
 Jan Kubr (1934–2017) – český cyklista
 Milan Kubr (* 1930) – česko-švýcarský ekonom a vysokoškolský pedagog
 Stanislav Kubr (1862–1908) – český sedlák a politik